Сара Бернат () е испанска порнографска актриса, родена на 8 март 1976 година в град Барселона, Испания.

Филмография 
 The best by Private 63: Tatoo's ladies (2004)
 Private Black Label 26: Faust Power of sex (2002)
 Worldwide sex 4: Sexo en Barcelona (2001)
 Gag factor 4 (2001)
 Gothix (2001)
 La doncella caliente (2000)
 Vivir follando (2000)
 Bulls & milk (2000), el título en castellano era Corridas y toros
 El limbo y los culos según José (2000)
 Four sex rooms (2000)
 Gangland 10 (2000)
 Pandilla X: Follera mayor (1999)
 Nikita X: Licencia para follar (1999), otros títulos de la película son The art of sex, Nikita X: License to fuck
 Taxi Hard (1999)
 Caspa Brothers: The movie (1998)
 Detectives de placer (1997)
 Goya & the naked maja (1997), el título en castellano era Goya, la maja desnuda
 Juegos de parejas (1997)
 Le novizie (1997)
 Lili (1997)
 Perras callejeras I: La venganza de Johnny (1997)
 Perras callejeras (1997)
 Salomé (1997)
 Dra. Carmen: sexóloga (1997)
 Sexo, corridas y cintas de video (amateur)

Отличия 
 2000 FICEB – Best Spanish Actress – Vivir Follando
 2002 AVN награда – Best Group Sex Scene (Video) Buttman's Butt Freak 3

Източници

Външни препратки 
 Сара Бернат // IMDb 

Порнографски актриси от Испания
Родени в Барселона